Джеймс Те-Хуна (; 29 сентября 1981, Дарфилд) — новозеландский боец смешанного стиля, представитель полутяжёлой весовой категории. Выступал на профессиональном уровне в период 2003—2016 годов, известен по участию в турнирах бойцовской организации UFC.

Биография 
Джеймс Те-Хуна родился 29 сентября 1981 года в городе Дарфилд на Южном острове, представитель коренного новозеландского народа маори.

Начало профессиональной карьеры 
Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в апреле 2003 года, но свой первый бой проиграл, вынужден был сдаться, попавшись на рычаг локтя. Дрался с переменным успехом в различных небольших промоушенах на территории Австралии, дважды выходил в клетку организации King of the Cage — был претендентом на титул чемпиона KOTC в полутяжёлой весовой категории, но в титульном бою потерпел поражение.

В 2007 году встречался с довольно сильным кубинским бойцом Эктором Ломбардом, проиграв ему досрочно в первом же раунде из-за травмы плеча.

В 2009 году принимал участие в гран-при австралийской организации CFC, благополучно одолел всех троих соперников по турнирной сетке, в том числе в финале взял верх над австралийцем Энтони Перошом (в концовке этого боя произошёл неприятный инцидент — Те-Хуна добивал лежащего соперника ногой уже после остановки рефери, за что впоследствии был лишён 20 % гонорара и вынужден был написать Перошу письмо с извинениями).

Ultimate Fighting Championship 
Имея в послужном списке 11 побед и 4 поражения, Те-Хуна привлёк к себе внимание крупнейшей бойцовской организации мира Ultimate Fighting Championship и вскоре подписал с ней долгосрочный контракт, став первым новозеландцем в UFC. В 2010 году дебютировал здесь в поединке с хорватом Игором Покраяцом. В этом бою он получил перелом руки, но ему всё же удалось одержать победу техническим нокаутом, нанеся по сопернику девять безответных ударов подряд.

В следующем бою должен был выйти в октагон против новичка организации Тома Блэкледжа, однако из-за травмы отказался от этого поединка и был заменён Джеймсом Максуини. В итоге второй его бой в UFC прошёл только в феврале 2011 года, Те-Хуна проиграл сдачей шведу Александру Густафссону в результате успешно проведённого удушающего приёма сзади. При этом боец пожертвовал весь свой гонорар пострадавшим от землетрясения в Крайстчерче.

Затем Джеймс Те-Хуна сделал серию из четырёх побед подряд, в частности взял верх над такими бойцами как Рикардо Ромеро, Аарон Роза, Джоуи Бельтран (лучший бой вечера) и Райан Джиммо. Он поднялся довольно высоко в рейтинге, однако в дальнейшем последовали поражения от Гловера Тейшейры, Маурисиу Руа, Нейта Марквардта и Стива Боссе, причём в двух из этих боёв новозеландец оказался в нокауте. 24 мая 2016 года, спустя два месяца после тяжёлого нокаута, в своих аккаунтах в Instagram и Twitter Те-Хуна объявил о завершении карьеры бойца ММА.

Статистика в профессиональном ММА 

| Поражение
| align=center| 16-9
| Стив Боссе
| KO (удар рукой)
| UFC Fight Night: Hunt vs. Mir
| 
| align=center|1
| align=center|0:52
| Брисбен, Австралия
|
|-
| Поражение
| align=center| 16-8
| Нейт Марквардт
| Сдача (рычаг локтя)
| UFC Fight Night: Te Huna vs. Marquardt
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:34
| Окленд, Новая Зеландия
| 
|-
| Поражение
| align=center| 16-7
| Маурисиу Руа
| KO (удар рукой)
| UFC Fight Night: Hunt vs. Bigfoot
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:03
| Брисбен, Австралия
|
|-
| Поражение
| align=center| 16-6
| Гловер Тейшейра
| Сдача (гильотина)
| UFC 160
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:38
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Победа
| align=center| 16-5
| Райан Джиммо
| Единогласное решение
| UFC on Fuel TV: Barao vs. McDonald
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лондон, Англия
|
|-
| Победа
| align=center| 15-5
| Джоуи Бельтран
| Единогласное решение
| UFC on Fuel TV: Munoz vs. Weidman
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сан-Хосе, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 14-5
| Аарон Роза
| TKO (удары руками)
| UFC on FX: Alves vs. Kampmann
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:08
| Сидней, Австралия
|
|-
| Победа
| align=center| 13-5
| Рикардо Ромеро
| KO (удары руками)
| UFC 135
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:47
| Денвер, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 12-5
| Александр Густафссон
| Сдача (удушение сзади)
| UFC 127
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:27
| Сидней, Австралия
|
|-
| Победа
| align=center| 12-4
| Игор Покраяц
| TKO (удары руками)
| UFC 110
| 
| align=center| 3
| align=center| 3:26
| Сидней, Австралия
|
|-
| Победа
| align=center| 11-4
| Энтони Перош
| KO (удары руками)
| CFC 10: Light Heavyweight Grand Prix Finals
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:21
| Сидней, Австралия
| 
|-
| Победа
| align=center| 10-4
| Пришиус Фогагноло
| TKO (удары руками)
| CFC 9: Fighters Paradise
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:37
| Голд-Кост, Австралия
| 
|-
| Победа
| align=center| 9-4
| Энтони Риа
| TKO (удары руками)
| CFC 8: Light Heavyweight Grand Prix
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:52
| Сидней, Австралия
| 
|-
| Победа
| align=center| 8-4
| Дэвид Гибб
| TKO (удары руками)
| XFC: Return of the Hulk
| 
| align=center| 1
| align=center| N/A
| Перт, Австралия
|
|-
| Победа
| align=center| 7-4
| Сэм Браун
| Единогласное решение
| EFG: Weapons of Mass Destruction
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Пенрит, Австралия
|
|-
| Поражение
| align=center| 6-4
| Эктор Ломбард
| Сдача (травма плеча)
| Warriors Realm 8
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:50
| Джелонг, Австралия
|
|-
| Победа
| align=center| 6-3
| Такахиро Оба
| TKO (остановлен секундантом)
| X-plosion
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Сидней, Австралия
|
|-
| Поражение
| align=center| 5-3
| Ли Антаки
| Сдача (удушение сзади)
| KOTC: Gunfather
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:37
| Саншайн-Кост, Австралия
| 
|-
| Победа
| align=center| 5-2
| Эдвин Агилар
| TKO (удары руками)
| Kumite 2
| 
| align=center| 2
| align=center| N/A
| Сидней, Австралия
|
|-
| Победа
| align=center| 4-2
| Эдриан Летуна
| TKO (удары руками)
| Kumite 1
| 
| align=center| 3
| align=center| N/A
| Сидней, Австралия
|
|-
| Поражение
| align=center| 3-2
| Мэтт Найт
| DQ (хватание за сетку)
| KOTC: Australia
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:01
| Сидней, Австралия
|
|-
| Победа
| align=center| 3-1
| Ким Робинсон
| Сдача (удушение сзади)
| XFC 6: Ultimate Fighting Returns
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:19
| Голд-Кост, Австралия
|
|-
| Победа
| align=center| 2-1
| Рокки Хуни
| Сдача (удушение сзади)
| XFC 5: When Worlds Collide
| 
| align=center| 1
| align=center| N/A
| Голд-Кост, Австралия
|
|-
| Победа
| align=center| 1-1
| Мэтт Найт
| Сдача (удушение сзади)
| Xtreme Fight Club 2
| 
| align=center| 2
| align=center| 1:20
| Голд-Кост, Австралия
|
|-
| Поражение
| align=center| 0-1
| Апи Хемара
| Сдача (рычаг локтя)
| Spartan Reality Fight 6
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:20
| Перт, Австралия
|

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств Новой Зеландии